Ортаагаш () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Кызылегисского сельского округа. Код КАТО — 115667700.

География 
Село расположено на юге района, в 17 км на восток от центра района села Зеренда, в 12 км на север от центра сельского округа села Кызылегис.

Улицы 

 ул. Ардагерлер,
 ул. Малика Габдуллина,
 ул. Мектеп.

Ближайшие населённые пункты 

 село Малика Габдуллина в 5 км на востоке,
 село Коктерек в 8 км на западе,
 село Карашилик в 8 км юге,
 село Серафимовка в 12 км на северо-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 446 человек (из них казахов 100%).

В 1999 году население села составляло 412 человек (206 мужчин и 206 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 327 человек (157 мужчин и 170 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Зерендинского района